JSM steht als Abkürzung für:
 JustSomeMotion, Künstlername des Tänzers Sven Otten
 Jeunesse Sportive Madinet, Bezeichnung mehrerer algerischer Fußballklubs:
 JSM Béjaïa
 JSM Chéraga
 JSM Skikda
 Joint Strike Missile, ein norwegischer Flugkörper
 Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition
 Flughafen José de San Martín in Argentinien (IATA-Code)

Abkürzung